Belinda Bencic var regerande mästare, men förlorade i den första omgången mot Anastasija Pavljutjenkova.

Simona Halep vann titeln efter att ha besegrat Elena Rybakina med 3–6, 6–3, 7–6(7–5) i finalen.

Seedning
De två högst seedade spelarna började spela i andra omgången. 

 Simona Halep (Mästare)
 Karolína Plíšková (Kvartsfinal)
 Elina Svitolina (Första omgången)
 Belinda Bencic (Första omgången)
 Sofia Kenin (Första omgången)
 Kiki Bertens (Drog sig ur)
 Aryna Sabalenka (Kvartsfinal) 
 Petra Martić (Semifinal)
 Garbiñe Muguruza (Kvartsfinal)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Julia Görges (Andra kvalomgången)
  Zhang Shuai (Andra kvalomgången)
  Zheng Saisai (Första kvalomgången)
  Kristina Mladenovic (Kvalificerad)
  Veronika Kudermetova (Kvalificerad)
  Hsieh Su-wei (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Polona Hercog (Kvalificeringsmatch)
  Alison Van Uytvanck (Kvalificeringsmatch)
  Jennifer Brady (Kvalificerad)
  Anna Blinkova (Andra kvalomgången)
  Carla Suárez Navarro (Kvalificeringsmatch)
  Ajla Tomljanović (Första kvalomgången)

Kvalificerade
  Sorana Cîrstea
  Aliaksandra Sasnovich
  Kateřina Siniaková
  Kristina Mladenovic
  Veronika Kudermetova
  Jennifer Brady

Lucky loser
  Hsieh Su-wei

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Kval 5

Kval 6

Referenser
Lottning
Kvallottning

Noter

Dubai Tennis Championships 2020 – Damsingel
2020 – Damsingel